|-
| (38901) 2000 SQ157||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38902) 2000 SO158||||22 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38903) 2000 SP160||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38904) 2000 SG162||||21 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38905) 2000 SW167||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38906) 2000 SE169||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38907) 2000 SC170||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38908) 2000 SX170||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38909) 2000 SQ172||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38910) 2000 SA178||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38911) 2000 SW178||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38912) 2000 SK179||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38913) 2000 SY184||||20 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38914) 2000 SQ186||||21 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38915) 2000 SR189||||22 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38916) 2000 SY189||||22 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38917) 2000 SE190||||23 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38918) 2000 SS205||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38919) 2000 SS218||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38920) 2000 SW218||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38921) 2000 SG219||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38922) 2000 SF221||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38923) 2000 SM221||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38924) 2000 SB222||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38925) 2000 SE222||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38926) 2000 SH226||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38927) 2000 SV226||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38928) 2000 SY226||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38929) 2000 SH227||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38930) 2000 SW230||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38931) 2000 SY234||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38932) 2000 SL236||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38933) 2000 SE237||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38934) 2000 SB239||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38935) 2000 SC239||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38936) 2000 SD258||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38937) 2000 SL258||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38938) 2000 SU258||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38939) 2000 SH260||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38940) 2000 SY265||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38941) 2000 SN269||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38942) 2000 SA271||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38943) 2000 SQ273||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38944) 2000 SF274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38945) 2000 SO274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38946) 2000 SS274||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38947) 2000 SD287||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38948) 2000 ST292||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38949) 2000 SJ295||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38950) 2000 ST295||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38951) 2000 SA296||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38952) 2000 SG309||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38953) 2000 SK310||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38954) 2000 SD313||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38955) 2000 SE319||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38956) 2000 SR336||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38957) 2000 SZ336||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (38958) 2000 SL337||||25 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38959) 2000 SE363||||20 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38960) 2000 TS||2000 TS||2 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (38961) 2000 TG1||||1 жовтня 2000||Обсерваторія Амейя-де-Мар||Жауме Номен
|-
| 38962 Чувінґунґ (Chuwinghung)||||5 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (38963) 2000 TJ14||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38964) 2000 TU18||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38965) 2000 TB29||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38966) 2000 TW35||||6 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38967) 2000 TF36||||6 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38968) 2000 TF55||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38969) 2000 TV55||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38970) 2000 TC58||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38971) 2000 TQ60||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38972) 2000 TE61||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38973) 2000 TQ61||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (38974) 2000 TK62||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38975) 2000 TH66||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 38976 Тіве (Taeve)||2000 UR||21 жовтня 2000||Дребах||Ґерард Легман
|-
| (38977) 2000 UV||2000 UV||21 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38978) 2000 UA2||||22 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (38979) 2000 UB2||||22 жовтня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 38980 Ґаояойє (Gaoyaojie)||||23 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (38981) 2000 UW3||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38982) 2000 UD4||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38983) 2000 UT4||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38984) 2000 UZ4||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38985) 2000 UA5||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38986) 2000 UP5||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38987) 2000 UB8||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38988) 2000 UJ12||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38989) 2000 UF13||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38990) 2000 UZ17||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38991) 2000 UE19||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38992) 2000 UN20||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38993) 2000 UX20||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38994) 2000 UZ21||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38995) 2000 UJ24||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38996) 2000 UM25||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38997) 2000 UF26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38998) 2000 UP26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38999) 2000 UV26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39000) 2000 UZ26||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38900